Ulfsson oder Úlfsson ist der Familienname folgender Personen:

 Gunnbjörn Úlfsson, auch Gunnbjörn Ulf-Krakuson, norwegischer Wikinger und der erste Europäer, der mit Grönland den nordamerikanischen Kontinent gesehen hat
 Jakob Ulfsson († 1521), katholischer Erzbischof von Uppsala und Schweden und Mitbegründer der Universität Uppsala
 Rǫgnvaldr Úlfsson, Jarl in Schweden und Statthalter von Ladoga